Liapounov ou Lyapunov (transcription anglaise) peut faire référence à :

Patronymes 
 Alexandre Liapounov (1857-1918), mathématicien russe ayant travaillé sur l'évolution des systèmes dynamiques ;
 Alexeï Liapounov (1911–1973), mathématicien soviétique, pionnier de l'informatique ;
  :
 Mikhaïl Vassiliévitch Liapounov (1820-1868), astronome russe,
  (1848-1909), officier militaire russe ;
 Sergueï Liapounov (1859-1924), compositeur russe.

Mathématiques 
En mathématiques, plusieurs concepts ont été développés par Alexandre Liapounov :
 Condition de Liapounov
 
 Exposant de Liapounov
 Fonction de Liapounov
 Fractale de Liapounov, fractales obtenues grâce à une extension de la fonction logistique définissant l'évolution d'une population
 Stabilité de Liapounov, forme de stabilité en automatique

Astronomie 
 (5324) Liapounov, astéroïde Amor.
 Liapounov, cratère de la Lune (voir la liste des cratères de la Lune, L-N).

Homonymie de patronyme
Patronyme russe